Суперкубок Болгарии по футболу 2012 () — 10-й розыгрыш Суперкубка Болгарии, в котором встречались чемпион страны сезона 2011/12 «Лудогорец» и финалист Кубка Болгарии 2011/12 пловдивский «Локомотив». Встреча состоялась 11 июля 2012 года в Бургасе, на стадионе Лазур.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2012
Матчи ФК «Лудогорец»
ФК «Локомотив» Пловдив
Болгария
Спорт в Болгарии в 2012 году
События 11 июля
Июль 2012 года
Спортивные соревнования в Бургасе